ПФК «Араз-Нахчыван» — азербайджанский футбольный клуб из города Нахичевань. Выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Был основан в 1967 году, возрожден в 2013 году.

Из истории клуба

Советский период 
Клуб был создан в 1967 году под названием «Араз». В 1968 году принял участие в чемпионате СССР, в группе «Б». С 1977 по 1989 года, с небольшими перерывами, принимал участие во второй лиге чемпионата СССР, в группе «А». Первым главным тренером нахичеванцев был именитый игрок бакинского «Нефтчи» Тофик Ахундов. Воспитанниками клуба «Араз» являются такие именитые азербайджанские игроки, как Вагиф Садыхов, Октай Абдуллаев, Новруз Азимов, Машаллах Ахмедов, Ильгар Гусейнов, Асим Ибрагимов, Джейхун Гусейнов и др. После распада СССР команда прекратила своё существование.

Первое возрождение 
В 2000 году команда была сформирована заново и приняла участие в Высшей лиге Азербайджана. Таким образом, произошло первое возрождение клуба, которое продлилось недолго. Уже в самом начале 2002 года из-за финансовых трудностей команда вновь прекратила своё существование.

Второе возрождение. Новейшая история 
Второе возрождение клуба состоялось через 11 лет, 18 марта 2013 года, когда в Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики состоялось совещание по теме «Нынешнее состояние физической культуры и спорта в НАР и предстоящие задачи». На данном совещании председатель ВМ НАР Васиф Талыбов дал поручение Министерству молодежи и спорта и Футбольной Федерации НАР о воссоздании футбольного клуба «Араз».

Сразу же после этого селекционеры, а также назначенный на пост главного тренера, опытный специалист Аскер Абдуллаев начали комплектацию команды, тренировки которой проходили на стадионе спортивного олимпийского комплекса города Шарура. Костяк возрожденной команды в основном состоял из молодых футболистов. В команду были привлечены также несколько опытных игроков, из которых Эмин Имамалиев был назначен первым капитаном клуба.

В том же 2013 году состоялся дебют команды в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана под названием ПФК «Араз-Нахчыван».

14 августа 2013 года клуб провёл свой первый товарищеский матч после возрождения с другим представителем Первого дивизиона — ФК «Нефтчала» из одноимённого города. Игра, проходившая на Центральном городском стадионе города Нахичевань, собрала 4000 зрителей и завершилась вничью 1:1.

В дебютном сезоне «Араз» вышел в Премьер-лигу, став победителем Первого дивизиона. В первом же матчеПремьер-лиги клуб победил «Нефтчи» (Баку) с разгромным счётом 3:0.

Руководство клуба 
Учредителем ПФК «Араз-Нахчыван» является министерство молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики. Должность президента в клубе отсутствует. Эту должность замещает исполнительный директор клуба — Ceyhun Mammadov.

Фан-клуб 
У клуба существуют два фан-клуба, один из которых — «Ультр Араз» поддерживает команду в домашних матчах, а второй — «Негшиджахан» ААК — в выездных матчах.

Результаты

Чемпионат

Кубок

Достижения 
Победитель группы «А» Второй лиги чемпионата СССР по футболу (1987).

Примечания

Ссылки 
 Из протокола матча на сайте www.pfl.az, 25.02.2011
 Профиль клуба на сайте int.soccerway.com 
 Профиль клуба на сайте footballdatabase.eu 

Спорт в Нахичевани
ФК «Араз-Нахчыван»